SMTNL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 457 амінокислот, а молекулярна маса — 48 953.

Кодований геном білок за функціями належить до м'язових білків, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки